Гарма́ев Ендо́н Жамья́нович (род. 7 октября 1965 г.) — директор Байкальского института природопользования СО РАН (БИП СО РАН) в г. Улан-Удэ, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор географических наук, профессор. Член Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам; Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал; Объединенного ученого совета СО РАН наук о Земле; Экспертного совета Научно-координационного центра по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи им. Н.Ф. Глазовского; Экспертной группы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Совета по науке и инновациям при Главе Республики Бурятия; Водной комиссии Международного географического союза; Русского географического общества (РГО). Эксперт РФФИ, РНФ, РАН. Член редколлегий журналов «Водные ресурсы», «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири», «Гидросфера. Опасные процессы и явления», «Тихоокеанская география», «Известия Иркутского государственного университета. Науки о Земле», «Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география», «Известия Алтайского отделения РГО».  

Депутат Улан-Удэнского городского Совета II созыва (1999-2003), Советник Российской Федерации 1 класса, действительный член (академик) Российской академии естественных наук, член Русского географического общества.

Биография 
Родился в селе Улзытэ Еравнинского аймака Бурятской АССР. В 1982 г. окончил Можайскую среднюю школу.

1982—1983 гг. — слесарь колхоза «Дружба» Еравнинского района, в 1983—1985 гг. служил в Советской армии.

1985—1986 гг. — слушатель подготовительного отделения географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ).

1986—1991 гг. — студент географического факультета МГУ, в 1991—1995 гг. — аспирант там же. В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию «Пространственно-временные закономерности стока рек Бурятии в теплый период года».

1996—1998 гг. — заместитель декана по учебной работе естественно-географического факультета Бурятского государственного университета (БГУ); в 1998—2002 гг. — заведующий кафедрой физической географии; в 2001—2003 гг. — директор Института экологии БГУ.

2003—2005 гг. — заместитель руководителя Федерального управления природоохранной деятельностью на озере Байкал МПР Российской Федерации.

2005—2008 гг. — докторант географического факультета МГУ, защитил диссертацию «Водные ресурсы рек бассейна озера Байкал и научные основы их использования и охраны».

С 2008 г. — заведующий лабораторией геоэкологии Байкальского института природопользования СО РАН (БИП СО РАН), в 2011—2013 гг. — заместитель директора по научной работе, в 2013—2015 гг. — исполняющий обязанности директора, с 2015 г. — директор БИП СО РАН.

По совместительству — профессор кафедры географии и геоэкологии БГУ. Приглашённый иностранный профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан).

Научная деятельность 
Гармаев Е.Ж. — специалист в области географии, гидрологии и геоэкологии, автор/соавтор более 300 опубликованных работ, в том числе 4 учебных и учебно-методических работ, 4 карт и 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Является автором 19 монографий, в том числе в соавторстве.

Е.Ж. Гармаевым разработаны методики расчёта годового, максимального и минимального летне-осеннего стока рек бассейна оз. Байкал; обоснована и создана модель реакции речной системы на антропогенное воздействие. Под его руководством выявлены основные современные закономерности и геоэкологические особенности изменения компонентов природной среды; выявлены основные факторы, индикаторы и современные тренды процессов опустынивания Селенгинского среднегорья и Центральной Монголии в различных засушливых климатических зонах.

Является научным руководителем аспирантов и соискателей, подготовил 4 кандидатов наук.

Награды и почётные звания 
Лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники, Национальной премии «Хрустальный компас» РГО. Награжден орденом «Полярная звезда» (Монголия), Золотой медалью Ассоциации народа Казахстана «Бирлик», медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», медалью Минобрнауки России «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития». Заслуженный деятель науки Республики Бурятия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Почетный профессор Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук, почетный доктор Монгольской академии наук.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Дирекции Байкальского института природопользования СО РАН (БИП СО РАН)
 Страница на сайте Российской академии наук (РАН)
 Страница на сайте Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН)

Географы России
Гидрологи России
Преподаватели Бурятского государственного университета
Депутаты Улан-Удэнского городского совета
Заслуженные деятели науки Республики Бурятия
Профессора РАН
Члены-корреспонденты РАН
Члены Русского географического общества после 1991 года
Члены РАЕН